Příjmení Mullen nese více různých osobností:

 Jim Mullen (* 1945) – britský jazzový kytarista
 Joe Mullen (* 1957) – americký hokejista
 Larry Mullen mladší (* 1961) – irský bubeník hudební skupiny U2
 Rodney Mullen (* 1966) – americký profesionální skateboardista a podnikatel

Externí odkazy